Бофо́р (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Рьём. Округ коммуны — Мюре.

Код INSEE коммуны — 31051.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 610 км к югу от Парижа, в 32 км к юго-западу от Тулузы.

На севере коммуны протекает река Содрюн, а на юге расположено озеро Эсперес.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 353 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 225 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 174 были экономически активными, 51 — неактивными (показатель активности — 77,3 %, в 1999 году было 71,9 %). Из 174 активных жителей работали 163 человека (87 мужчин и 76 женщин), безработных было 11 (7 мужчин и 4 женщины). Среди 51 неактивных 15 человек были учениками или студентами, 19 — пенсионерами, 17 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна